Пово́йничек (, от  — ель) — род однолетних травянистых растений семейства .

Ботаническое описание 

Однолетние травянистые растения. Стебли тонкие, нежные, ветвистые, покрытые супротивными или мутовчатыми мелкими листьями.

В пазухе листьев развиваются одиночные правильные цветки. Цветок состоит из 3—5-глубокораздельной чашечки, четырёх — пяти лепестков; четырёх — пяти или восьми — десяти тычинок и пестика с тремя — пятью столбиками; завязь верхняя, 3—5-гнёздная.

Плод — коробочка.

Таксономия 
Род Повойничек включает 26 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Повойничковые